Дмитрий Кобяков:
 Кобяков, Дмитрий Аркадьевич (1841—1892) — русский историк, председатель Кавказской археографической комиссии.
 Кобяков, Дмитрий Юрьевич (1891—1977) — русский поэт, переводчик, журналист, языковед-лексиколог, литературовед.